Lye – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands
 Lye – miejscowość i gmina we Francji
 Lye – miejscowość w Szwecji
 Reg Lye – australijski aktor telewizyjny i filmowy